Trinity Island ist der Name folgender Inseln:

 Trinity Island (Südgeorgien) in der Gruppe der Willisinseln vor Südgeorgien
 Trinity-Insel im Palmer-Archipel vor der Davis-Küste, Antarktika